Göynük bezeichnet folgende geographische Objekte in der Türkei:

 Göynük, Landkreis (İlçe) und gleichnamige Kreisstadt in der Provinz Bolu
 Göynük (Karlıova), Distrikt (Bucak) im Landkreis Karlıova in der Provinz Bingöl
 Göynük (Kemer), Ort (Belde) im Landkreis Kemer in der Provinz Antalya